Івонн Гулагонг Коулі була чинною чемпіонкою, але цього разу не брала участі.

Кріс Еверт-Ллойд виграла титул, у фіналі перемігши Гану Мандлікову з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт-Ллойд (переможниця)
  Гана Мандлікова (фінал)
  Трейсі Остін (чвертьфінал)
  Мартіна Навратілова (півфінал)
  Андреа Джегер (4 коло)
  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
  Пем Шрайвер (півфінал)
  Вірджинія Рузіч (чвертьфінал)
  Сільвія Ганіка (1 коло)
  Міма Яушовець (чвертьфінал)
  Діанне Фромгольтц (3 коло)
  Кеті Джордан (4 коло)
  Беттіна Бюнге (2 коло)
  Барбара Поттер (4 коло)
  Регіна Маршикова (1 коло)
  Джоанн Расселл (1 коло)

Гана Мандлікова була сіяна другою завдяки перемогам на двох попередніх турнірах Великого шолома, відкритих чемпіонатах Австралії та Франції, хоча на той момент була 5-ю ракеткою світу.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір